Pierwszy rząd Donalda Tuska – rząd polski od 16 listopada 2007 do 18 listopada 2011 – 1463 dni
 Drugi rząd Donalda Tuska – rząd polski od 18 listopada 2011 do 22 września 2014 – 1039 dni